Иван Белобородов:
 Белобородов, Иван Наумович (1741—1774) — участник Крестьянской войны 1773—1775 годов, один из сподвижников Е. И. Пугачева.
 Белобородов, Иван Фёдорович (1909—1985) — директор Ижевского машиностроительного завода, генеральный директор Производственного объединения «Ижмаш».